Localidades dos Estados Unidos
Camden (Nova Jérsei)
Camden (Delaware)
Camden (Arkansas)
Camden (Ohio)
Camden (Missouri)
Camden (Alabama)
Camden (Illinois)
Camden (Carolina do Sul)
Camden (Michigan)
Camden (Tennessee)
Camden (Indiana)
Camden Point
East Camden

Localidade do Reino Unido
Camden Town
Camden (borough)

Ver também 
Banco de Camden
Condado de Camden

Desambiguações de topônimos